George A. Moore ist der Name folgender Personen:

* George A. Moore (Biologe) (1899–1999), Biologe
 George Augustus Moore (1852–1933), anglo-irischer Schriftsteller, siehe George Moore